Иван Васильевич Георгиевский:
 Георгиевский, Иван Васильевич (1791 — после 1842) — русский медик, доктор медицины.
 Георгиевский, Иван Васильевич — секретарь и почитатель поэта графа Д. И. Хвостова.